L'édition 1990 du tournoi d'Itaparica s'est déroulée du 5 au  sur dur.

Mats Wilander s'est imposé en simple face à Marcelo Filippini en finale, tandis que Mauro Menezes et Fernando Roese ont remporté le double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Qualifiés

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1990 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Itaparica

Liens externes 
 

ATP 1990
Itaparica
Sport au Brésil en 1990
Tennis en novembre 1990